Wądzyn ist ein polnischer Ortsname:
 Wądzyn (Dąbrówno), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wansen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wądzyn (Bobrowo), Dorf im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Wonsin, Kreis Strasburg, Westpreußen